Abraham de Oliveira (ook als d'Oliveira geschreven) (Amsterdam, 4 mei 1880 - Sobibór, 26 maart 1943) was een Nederlands gymnast.

Hij nam met het Nederlands team deel aan de Olympische Zomerspelen in 1908 waar het team als zevende eindigde. De Oliveira, die van joodse komaf was, is in de Tweede Wereldoorlog  in het vernietigingskamp Sobibór vermoord.

Externe link
De Oliveira op sports-reference.com

Nederlands gymnast
Nederlands olympisch deelnemer
Nederlands Holocaustslachtoffer
Omgekomen in Kamp Sobibór